Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Sydney International 2018 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 5. bis 7. Januar 2018 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Sydney